Валентина Кортезе, или Валентина Кортеза (; 1 января 1923 — 10 июля 2019) — итальянская актриса театра и кино.

Биография 
Кортезе начала сниматься в Италии в 1941 году. Её актёрская карьера в США началась после выхода фильма «Дом на телеграфном холме» в 1951 году, в котором она играла со своим будущим мужем Ричардом Бейсхартом. Они поженились в том же году, а спустя 9 лет развелись. От этого брака у Валентины остался сын — актёр Стефано Патрици.

На сцене выступала в миланском Театро Пикколо, играла в постановках Джорджо Стрелера. В кино её снимали Жюль Дассен, Джозеф Лео Манкевич, Антониони, Феллини, Франсуа Трюффо, Джозеф Лоузи, Марио Моничелли, Стэнли Крамер, Терри Гиллиам и многие другие крупные режиссёры.

В 1950 сыграла роль княжны Таракановой в фильме «В тени орла», в 1962 — роль Элеоноры Дузе в фильме «Врач из Сан-Микеле». В 1974 году за роль в фильме «Американская ночь» она была номинирована на «Оскар» как лучшая актриса второго плана. Премия была присуждена Ингрид Бергман за роль в фильме «Убийство в Восточном экспрессе», которая, выйдя на сцену, сказала: «Это несправедливо. Эту премию нужно присудить Валентине Кортезе. Она её заслужила».

В 1977 году Кортезе снялась в мини-сериале Франко Дзеффирелли «Иисус из Назарета», где сыграла Иродиаду.

Избранная фильмография 

  — Первая любовь — Нерина Реди
  — Воровское шоссе — Рика
 1949 — Малайя — Луана
 1949 — Чёрная магия — Зораида
  — Дом на Телеграфном холме — Виктория Ковельска
  — Засекреченные люди — Мария
  — Босоногая графиня — Элеанора Торлато-Фаврини
  — Свадьба — Наталья Стефановна Чубукова
  — Подруги — Нэнэ
  — Варавва — Джулия
  — Девушка, которая слишком много знала — Лаура Кравен-Торрани
  — Визит —  Матильда Миллер (в девичестве Ковач), жена Сержа Миллера
  — Джульетта и духи — Валентина
  — Чёрное солнце — Мария
  — Капризы Марии
  — Первая любовь — Мать
 1971 — Лодка на траве — Кристина
  — Брат Солнце, сестра Луна — Пика ди Бернардон
 1972 — Убийство Троцкого — Наталья Седова-Троцкая
  — Американская ночь — Северин
  — Суперплут — Вдова
  — Иисус из Назарета — Иродиада
  — Когда кончилось время — Роуз Вальдес
  — Приключения барона Мюнхаузена — королева Ариадна
  — Спальня Бастера — Стефания Танненбаум
  — Воробей — ''игуменья

Примечания

Премии 
 BAFTA 1974 — «Лучшая актриса второго плана» («Американская ночь»)

Ссылки 

Лауреаты премии BAFTA
Киноактрисы Италии‎